Бан може да се отнася за някое от следните понятия:
 Бан – река в Северна Ирландия;
 монети:
 бан – стара медна османска монета,
 бан – дребна румънска монета, 1/100 част от румънската лея,
 бан – дребна молдовска монета, 1/100 част от молдовската лея;
 бан – титла на управител на област сред южните славяни през Средновековието и в Югославия от 1929 до 1941 г.;
 фамилни имена:
 Бан Гу (32 – 92) – китайски историк от 1 век
 Бан Ки Мун (р. 1944) – южнокорейски дипломат, генерален секретар на ООН от 2007 г.
 Бан Чао (32 – 102), китайски военачалник
 Бан Юн (?-128), китайски военачалник
 бан – блокиране на права за достъп (писане или писане и четене) в интернет сайт (произлиза от английския правен термин ban, вж. Ban (law)).

Вижте също 
 БАН – съкращение от Българска академия на науките
 БАН – съкращение от Бюро за артилерийска навигация